Кри́ппен () — английская фамилия. 

Известные носители:
  (род. 1932) — американский политик, председатель Сената штата Монтана (1999 — ок. 2000).
  (род. 1980) — американская пловчиха, серебряная медалистка Панамериканского чемпионата в комплексном плавании на 400 м (1997), участница летних Олимпийских игр (2000), сестра Фрэна и Терезы Криппен.
 Криппен, Роберт Лорел (род. 1937) — американский астронавт.
  (род. 1990) — американская пловчиха, чемпионка Панамериканских игр по плаванию на 200 м на спине (2007), сестра Фрэна и Мэдди Криппен.
 Криппен, Фрэн (1984—2010) — американский пловец, чемпион Панамериканских игр по плаванию на 10 км на открытой воде (2007).
 Криппен, Харви (1862—1910) — американский гомеопат и дантист, обвинённый в убийстве своей жены.

Примечания